Togo kan syfta på:
 Togo – en stat i Afrika
 Togoland – ett tyskt protektorat i Västafrika 1884–1914
 Brittiska Togoland – ett brittiskt mandatområde i Västafrika 1916–1956 numera del av Ghana
 Franska Togoland – ett franskt mandatområde i Västafrika 1916–1960 numera Togo

 TOGO – en svensk dansorkester
 Togo (hund) – en siberian huskyhund